Eucrassatella är ett släkte av musslor. Eucrassatella ingår i familjen Crassatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Eucrassatella